De oudste zoon van aartsvader Jakob: Ruben (zoon van Jakob)
De nakomelingen van Ruben, een van de twaalf stammen van Israël: Ruben (stam)
Een adellijke dystanie uit Armenië: Rubeniden (koningen van Cilicisch-Armenië)
Een jongensnaam: Ruben (voornaam)

Zie ook
Rubens (doorverwijspagina)